est une expression anglo-saxonne signifiant « Printemps dans les Rocheuses ». Elle peut faire référence à :

 , western américain de Joseph Kane, sorti en 1937.
 , film musical américain d'Irving Cummings, sorti en 1942.